Volcanite est un synonyme qui peut désigner la roche volcanique ou deux espèces minérales : 
le pyroxène (augite) selon la description de Delmétherie ou 
le soufre-sélénifère selon la description de Haidinger

Une métavolcanite est une volcanite métamorphisée.